Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Istanbul Cup 2016 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ukrajinská tenistka Lesja Curenková, kterou v úvodním kole vyřadila rumunská kvalifikantka Sorana Cîrsteaová.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená Turkyně Çağla Büyükakçay, jež ve finále zdolala černohorskou turnajovou pětku Danku Kovinićovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–2 a, 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo první titul na okruhu WTA Tour. Büyükakçay se stala vůbec první Turkyní, která si na tomto ženském okruhu zahrála semifinále i finále dvouhry a získala turnajový vavřín. Premiérově se také posunula do elitní světové stovky, když v žebříčkovém vydání z 24. dubna 2016 vystoupala ze 118. na 82. příčku.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Istanbul Cup
WTA Tour 2016
Tenis v Turecku v roce 2016